Никола́й Боголю́бов: Боголюбов, Николай Алексеевич (более известен под фамилией Тарусский; 1903—1943) — русский советский поэт.
 Боголюбов, Николай Иванович (1899—1980) — русский советский актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РСФСР.
 Боголюбов, Николай Константинович (в монашестве Марк; 1879—1935) — епископ Русской православной церкви, епископ Забайкальский и Читинский.
 
 
 
 Боголюбов, Николай Семёнович (1905—1975) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь ЦК КП(б) Киргизии (1945—1950).